Такмичење у скок мотком за жене на 10. Светском првенству одржано је 7. и 12. августа 2005. на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

Титулу светске првакиње из 2003. у Паризу није бранила Светлана Феофанова из Русије.

Земље учеснице 
Учествовала су 30 такмичарки из 23 земље.

 
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Рекорди 
Листа рекорда у скоку мотком пре почетка светског првенства 6. августа 2005. године.

Најбољи резултати у 2005. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку мотком пре почетка првенства (6. августа 2005), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2005.

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 7. августа 2005. године У 13:30 по локалном времену. Такмичарке су биле подељене у две групе по 15 такмичарки. Квалификациону норму за пласман у финале од 4,55 коју су прескочиле 7 (КВ) такмичарки, а осталих 6 се у финале пласирало према постигнутом резултату (кв).,,,

Финале 
Такмичење је одржано 12. августа 2005. године у 18:10 по локалном времену.,,

Види још 
 Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — скок мотком

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2005. на сајту WA
 Резултати у скоку мотком на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2005.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици на отвореном